Конечки — название населённых пунктов:

Россия 
 Конечки — деревня в Тосненском районе Ленинградской области.
 Конечки — деревня в Печорском районе Псковской области.